Сегбвема () — город на юго-востоке Сьерра-Леоне, на территории Восточной провинции. Входит в состав округа Кайлахун.

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, к северо-западу от реки Моа, на расстоянии приблизительно 247 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 173 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 8 267 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают представители народности менде.

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе .

Примечания 

Города Сьерра-Леоне